Venezolaans voetbalelftal (mannen)
 Venezolaans voetbalelftal (vrouwen)